Синко Љагас има више значења:

 Синко Љагас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Љагас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику